Racket steht für:

 Schläger (Sport), ein Sportgerät
 bandenmäßig betriebene illegale Geschäfte, siehe Racketeering
 Racket (Programmiersprache), eine Programmiersprache
 Racket (Film), italienischer Kriminalfilm aus dem Jahr 1976
 Racket (Herrschaftskritik), sozialwissenschaftlicher Begriff

Racket ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Racket (Missouri)
 Racket (Gilmer County, West Virginia)
 Racket (Ritchie County, West Virginia)

Siehe auch:
 Rackete
 Rackett
 Rakett
 Rakette
 Rakete (Begriffsklärung)